Anima Mundi steht für:
 Weltseele, naturphilosophisches Konzept
 Anima Mundi (Film), Dokumentarfilm von Godfrey Reggio
 Anima Mundi (Festival), brasilianisches Festival für Animationsfilme
 Anima Mundi (Band), kubanische Progressive-Rock-Band
 Anima Mundi (Album), Musikalbum von Dionysus
 Anima Mundi (Roman), Roman von Susanna Tamaro